Хаплогрупа R (mtДНК), људска митохондријска ДНК хаплогрупа
 Хаплогрупа R (Y-ДНК), људска Y-хромозомска хаплогрупа